Кане може да се односи на:

 Кане (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Кане (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Кане (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Кане (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Кане де Мор, насељено место у Француској, у департману Вар
 Кане де Салар, насељено место у Француској, у департману Аверон